Thomas W. Blackburn
 Thomas Blackburn (biolog)